Rojo (Aussprache: ; spanisch: „rot“) ist ein Nachname folgender Personen:
 Antonio Molino Rojo (1926–2011), spanischer Schauspieler
 Casiano Rojo Olalla (1877–1931), spanischer Organist, Chorleiter und Musikwissenschaftler
 Ethel Rojo (1937–2012), argentinische Schauspielerin
 Gustavo Rojo (1923–2017), spanischer Schauspieler
 Helena Rojo (* 1944), mexikanische Schauspielerin
 Helímenas de Jesús Rojo Paredes (1926–2021), venezolanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Calabozo
 Imanol Rojo (* 1990), spanischer Skilangläufer

 Juan B. Rojo de la Vega (1889–1945), mexikanischer Diplomat
 Lluvia Rojo (* 1976), spanische Schauspielerin
 Marcos Rojo (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 María Rojo (* 1943), mexikanische Schauspielerin und Politikerin
 Rodrigo Rojo (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Rubén Rojo (1922–1993), spanisch-mexikanischer Schauspieler
 Tamara Rojo (* 1974), spanische Balletttänzerin und -Choreografin
 Vicente Rojo Lluch (1894–1966), spanischer General

Rojo steht für:
 Rojo, Alternativschreibweise für Robo (Einheit), altes spanisches Getreidemaß
 Rojo (Fernsehsendung), chilenische Talentshow
 Rojo – Wenn alle schweigen, ist keiner unschuldig, argentinischer Kinofilm von Benjamín Naishtat (2018)
 Cabo Rojo, Stadt in Puerto Rico

El Rojo steht für:
 El rojo, Originaltitel des Italowesterns El Rocho – der Töter (1968)
 El Rojo, Spitzname von Raúl Cárdenas (1928–2016), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 El Rojo, Spitzname von Antonio Grau Mora (1847–1907), spanischer Flamencosänger, Interpret der Malagueña

Siehe auch:
 Rojas